Сцинки веретеноподібні (Chalcides) — рід ящірок з родини Сцинкові. Інші назви циліндрові, роликові сцинки, а також халциди.

Опис 
Загальний розмір цих сцинків сягає 15-31 см. Тулуб сильно витягнуте, мають лише не поділені рудименти ніг. Очі сильно зменшені й мають прозорі віконця з рухливим нижнім віком.

Спосіб життя 
Полюбляють кам'янистий ґрунт. Активні вночі. Харчують комахами, павуками, кониками.

Цей рід сцинків є живородящими.

Розповсюдження 
Місцини розповсюдження — південна Європа, Північна Африка, Південно-західна Азія.

Види 
 Chalcides armitagei
 Chalcides bedriagai
 Chalcides chalcides
 Chalcides colosii
 Chalcides ebneri
 Chalcides ghiarai
 Chalcides guentheri
 Chalcides lanzai
 Chalcides levitoni
 Chalcides manueli
 Chalcides mauritanicus
 Chalcides mertensi
 Chalcides minutus
 Chalcides mionecton
 Chalcides montanus
 Chalcides ocellatus
 Chalcides parallelus
 Chalcides pentadactylus
 Chalcides pistaciae
 Chalcides polylepis
 Chalcides pseudostriatus
 Chalcides pulchellus
 Chalcides ragazzii
 Chalcides sexlineatus
 Chalcides simonyi
 Chalcides striatus
 Chalcides thierryi
 Chalcides viridanus

Джерела 
 Austin, J.J. & Arnold, E.N. (2006): Using ancient and recent DNA to explore relationships of extinct and endangered Leiolopisma skinks (Reptilia: Scincidae) in the Mascarene islands. Molecular Phylogenetics and Evolution 39(2): 503—511.

Сцинкові